United Soccer League (1984-1985), Amerikaanse voetbalcompetitie
United Soccer League (2015) (USL), Amerikaanse voetbalcompetitie, voorheen USL Pro (2011-2014)
United Soccer Leagues (USL), Amerikaanse organisator van voetbalcompetities